Соревнования в беге на 3000 метров с препятствиями у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года прошли 29 августа и 1 сентября 2011 года на стадионе Тэгу, Южная Корея.

Призёры

Результаты

Итоги предвари тельных забегов

Финальный забег 

Q — квалификация в следующий круг по месту, q — квалификация в следующий круг по времени, NR — национальный рекорд, PB — личный рекорд, SB — лучший результат в сезоне, DNF — не финишировал.

Ссылки 
 Итоговый протокол соревнований 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011